Streiner ist der Familienname folgender Personen:

 Josephine Streiner († 2012), US-amerikanische Schauspielerin
 Roland Streiner (* 1961), österreichischer Chorleiter, Arrangeur, Komponist und Musikpädagoge
 Russell Streiner (* 1940), US-amerikanischer Filmproduzent und Schauspieler